Мусевич:

 Мусевич, Георгий Степанович (1931—2014) — советский и белорусский тренер и краевед.
 Мусевич, Евгений Николаевич (род. 1958) — советский и казахстанский спортсмен (хоккей на траве, футбол).